Hammamat bezeichnet:

 eine Stadt in Tunesien, siehe Hammamet
 ein Wadi in Ägypten, siehe Wadi Hammamat